Franciaország
Saint-Maximin, település Gard megyében
Saint-Maximin, település Isère megyében
Saint-Maximin, település Oise megyében